Această listă include raioanele Republicii Moldova ordonate după numărul populației (fără Transnistria), la 1 ianuarie 2015.

Note 

!
Diviziuni teritoriale ale Republicii Moldova
  
Demografia Republicii Moldova